Thierry Pécou (1965-), un compositeur français de musique contemporaine.

 Fahamu Pecou (1975-), un artiste visuel interdisciplinaire et universitaire américain.